«I Like to Move It» () ― песня американского сольного проекта Reel 2 Real и рэпера The Mad Stuntman. Песня появилась в чарте Billboard Hot 100 в 1994 году, достигнув пика на 89-м месте и достигнув 5-го места в UK Singles Chart. Она стала хитом номер 1 в Бельгии, Франции, Нидерландах и Зимбабве. В американском чарте Hot Dance Club Songs она достигла 8-го места.

Критика 
Сайт AllMusic писал, что песня «I Like to Move It» актуальна сегодня, как и тогда, когда она впервые вышла в 1993 году. Пульсирующие синтезаторы и сирены песни заставляют стены мгновенно встряхнуться. Ларри Флик из Billboard также высоко оценил ее.

Музыкальный клип 
Клип был снят режиссером Крейгом Макколом. Он был загружен на YouTube в феврале 2016 года. По состоянию на июль 2022 года клип набрал более 20 миллионов просмотров.

В культуре 
Песня прозвучала в таких фильмах, как «Мастер перевоплощения», «Стерва», «Мадагаскар» и «Американский папаша!». Кроме того, она была использована в видеоигре SingStar Dance, в песне «Saturday» диджея Basshunter и в рекламном ролике средства для мытья посуды «Fairy» 2018 года, но в специально переделанной версии под названием «I Like To Shake It».

Трек-лист 

CD single
 «I Like to Move It» (radio edit) — 3:52
 «I Like to Move It» (more’s instrumental) — 3:57

CD maxi
 «I Like to Move It» (radio edit) — 3:52
 «I Like to Move It» (UK vocal house remix) — 5:47
 «I Like to Move It» (UK moody house remix) — 5:05
 «I Like to Move It» (Reel 2 Reel dub) — 4:25

CD 7 track remixes
 «I Like to Move It» (radio edit) — 3:52
 «I Like to Move It» (Erick 'More' club mix) — 5.51
 «I Like to Move It» (UK Vocal house remix) — 5.47
 «I Like to Move It» (UK Moody house remix) — 6.19
 «I Like to Move It» (Vocal Dattiman remix) — 6.37
 «I Like to Move It» (UK Dattiman dub) — 6.22
 «I Like to Move It» (Reel 2 Reel dub) — 4.25

Чарты и продажи

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Erick Morillo website 
 
 

Синглы 1994 года
Песни 1994 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Музыкальные мемы